Странг има више значења:
 Странг (Небраска)
 Странг (Оклахома)